Quartier Latin heeft meerdere betekenissen.
 Quartier Latin (Parijs), de oude studentenwijk van Parijs waarnaar andere Quartier Latins zijn genoemd:
 Quartier Latin (Antwerpen), de theaterbuurt van Antwerpen
 Quartier latin de Liège, de buurt rondom de oude Universiteit van Luik
 Jekerkwartier, bijnaam van een deel van het Jekerkwartier in Maastricht
 De Pijp, wijk in Amsterdam met als bijnaam Quartier Latin; tevens een kantoor/woningcomplex aan de Stadhouderskade 80
 Quartier Latin (Montreal), de wijk rondom de Université du Québec à Montréal
 Quartier Latin (Quebec)
 Latinerkvarteret, Quartier Latin van Kopenhagen
 Quartier Latin (boek), boek voor de Franse taal van uitgeverij Pelckmans
 Le quartier latin (film)
 Quartier Latin International, Congolese band

Zie ook 
 Latin Quarter, Britse band
 Latin Quarter (nachtclub), in New York, bekend vanwege live-optredens